WLD steht für:

 Wärmeleitfähigkeitsdetektor
 Weighted Levenshtein Distance (dt. gewichtete Levenshtein-Distanz), siehe WLD-Algorithmus

Die Abkürzung wld. steht für:
 weiland, die veraltete Ausdrucksweise für einst, ehedem, vormals 

WLD